Ду́булты — топоним в Латвии:

 Дубулты — район города Юрмала.
 Дубулты — железнодорожная станция в Юрмале.
 Дубулты — населённый пункт в Калнской волости Екабпилсского края.